Adam Dąbrowski 	(zm. 1494) – kanonik gnieźnieński i krakowski
 Adam Dąbrowski (1848–1920) – rejent
 Adam Dąbrowski (1921–1944) – podporucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych
 Adam Dąbrowski (ur. 1947) - polski koszykarz
 Adam Dąbrowski (ur. 1953) – polski profesor nauk technicznych
 Adam Dąbrowski (ur. 1971) – polski piłkarz

Strony ujednoznaczniające